Евге́ний О́сипов:
 Осипов, Евгений Владиславович (род. 1986) — российский футболист.
 Осипов, Евгений Петрович (1929—2016) — советский и российский врач-хирург, народный врач СССР (1980).
 Осипов, Евгений Яковлевич (1913—1943) — командир подводной лодки «Щ-406», Герой Советского Союза.